Yoostar — игровая видео-система, разработанная Yoostar Entertainment Group. Yoostar позволяет пользователям почувствовать себя героями кино и телевизионных сцен, стать частью съемочной группы. Также пользователи могут взаимодействовать с актерами фильмов как в реальности, записать видео и разместить его на веб-сайте Yoostar или в других социальных сетях, таких, как Facebook, YouTube или MySpace.
Первый продукт Yoostar Entertainment с — Yoostar 1 , для PC и Mac — первоначально был выпущен в эксклюзивном маркетинговом партнерстве с Bloomingdale в сети универмагов 26 августа в 2009. Yoostar доступен сегодня в магазинах Bloomingdale и на Amazon.com. В магазинах Best Buy стал доступен 23 октября 2009.

Затем программное обеспечение компонует снятый пользователем контент с оригинальным клипом таким же образом, как голливудские актеры снимаются на "зеленых экранах / Хромакее" на съемочной площадке и вставляются в цифровые фоны. Конечный продукт затем маркируется и хранится на локальном компьютере пользователя с возможностью загрузить его на веб-сайт Yoostar. Сайт предоставляет возможность встраивать контент в любую HTML-среду, поддерживающую Flash, используя необработанный код, или в платформы блогов и сайты социальных сетей, такие как Facebook. Пользователи сайта Yoostar могут оценивать, комментировать и делиться контентом с публикой или группой «Друзей», в зависимости от настроек каждого клипа.

Yoostar 2 
Во вторник 15 июня 2010, совпадая с началом 2010 Electronic Entertainment Expo, Yoostar анонсировала вторую версию игры и запустила новый веб-сайт под Yoostar 2. В Yoostar 2 можно играть с помощью Xbox 360 (Kinect требуется) и PlayStation 3 (PlayStation Eye - обязательно, PlayStation Move - по желанию). Yoostar2 включает в себя 80 сцен из фильмов крупных студий Голливуда, с сотнями дополнительных сцен, доступных для загрузки. Пользователи имеют возможность загружать и обмениваться видео с друзьями и размещать свои видео на Facebook. Пользователи также могут оценить и смотреть другие видео, давать и получать награды. Очки начисляются за общественную деятельность.

Официальный сайт Yoostar 2

Yoostar 2 Список эпизодов — Кино и телевидение

Примечания